Neogale ist eine Gattung aus der Familie der Marder (Mustelidae). Sie umfasst fünf nord-, mittel- und südamerikanischen Wiesel- und Nerzarten. Lange Zeit gehörte nur der ausgestorbene Seenerz zu Neogale, erst 2021 wurden vier ehemals zu Mustela gehörende Arten der Gattung zugeordnet.

Merkmale 
Wie alle Wieselartigen sind Neogale-Arten kleine bis mittelgroße fleischfressende Säugetiere mit langem, schlanken Körper, kurzen Beinen, kurzer Schnauze, niedrigem aber breitem Hirnschädel und kleinen Augenhöhlen. Die Abtrennung von Neogale von Mustela geschah aufgrund genetischer Unterschiede. Morphologische Unterschiede sind nur zwischen Mustela und dem Mink (Neogale vison) untersucht worden. Sie betreffen Details der Schädelmorphologie, können jedoch nicht für alle Neogale-Arten verallgemeinert werden.

Systematik 
Die Gattung Neogale wurde 1865 durch den britischen Zoologen John Edward Gray eingeführt. Typusart ist das Langschwanzwiesel. Neogale galt später als Synonym von Mustela. Verschiedene phylogenetische Untersuchungen zeigten aber, dass die neu- und altweltlichen Mustela-Arten zwei deutlich voneinander getrennte Kladen bilden. Der US-amerikanische Mammaloge Bruce D. Patterson und seine Mitarbeiter revalidierten deshalb im Jahr 2021 die Gattung Neogale als Bezeichnung für die neuweltlichen Wiesel- und Nerzartigen.

Arten 
Zur Gattung Neogale gehören vier rezente und eine ausgestorbene Art:

 Tropisches Wiesel (Neogale africana)
 Kolumbianisches Wiesel (Neogale felipei)
 Langschwanzwiesel (Neogale frenata)
 Amerikanischer Nerz (Neogale vison)
 † Seenerz (Neogale macrodon)

Phylogenie der Gattungen Mustela und Neogale:

Belege 

Marder
Mustelidae